O Khadamat Rafah  () é um clube de futebol palestino com sede em Rafah. Fundado em 1951, o clube participa da Liga da Faixa de Gaza.

Títulos 
Liga da Faixa de Gaza
 Campeão (3): 1997/98, 2005/07 e 2015/16 

 Copa da Faixa de Gaza
 Campeão (3): 1997, 2013/14, 2018/19

Ligações externas 
[ Página oficial] 

Clubes de futebol da Palestina
Clubes de futebol fundados em 1951